Itkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Itkonsaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Itkonsaari (ö i Varkaus, lat 62,29, long 28,28), Norra Savolax, 
 Itkonsaari (ö i Varkaus, lat 62,53, long 27,54), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar